Martyr steht für:

 Martyr (kanadische Band), kanadische Progressive-Death-Metal-Band
 Martyr (niederländische Band), niederländische Heavy-Metal-Band
 Martyr (tschechische Band), tschechische Death-Metal-Band, siehe Paul Speckmann #Martyr

Siehe auch:
 Petrus Martyr
 (1582) Martir, Asteroid des Hauptgürtels
 Martyrium (Begriffsklärung)